Жан де Фьенн (; ум. ок. 1340) — сеньор де Фьенн и де Тенгри, шателен Бурбура.

Биография 

Сын Гийома II де Фьенна, сеньора де Фьенна и де Тенгри, и Бланки де Бриенн.

Был избран предводителем артезианской знати в феодальной войне, которую Роберт III д’Артуа вел против своей тетки Матильды, графини Артуа. В 1320 Филипп V Длинный послал на помощь теще армию во главе с маршалом Матье де Три. Тот осадил замок Тенгри, а взяв его, захватил в плен малолетнего наследника сеньора де Фьенна, будущего коннетабля Франции Робера и одну из его сестер. Они были помещены под охрану родственницы, графини Булонской, и возвращены только после того, как Жан согласился сложить оружие. 

В 1322 был пленником в Лувре, вместе с графом Фландрским. В 1328 в составе королевской армии участвовал в войне во Фландрии.

Семья 
 Жена (после 1307): Изабелла Фландрская (ум. 1323), младшая дочь Ги де Дампьера, графа Фландрии, и Изабеллы Люксембургской

Дети: 

 Робер де Фьенн (ок. 1308/1309 — ок. 1384), сеньор де Фьенн и де Тенгри, коннетабль Франции
 Жанна де Фьенн (ум. 1353). Муж 1) (1319): Жан I де Шатильон-Сен-Поль (ум. до 1344), граф де Сен-Поль; 2) (1344): Жан де Мортень, сеньор де Ланда и де Бувинь (ум. 1356)
 Матильда де Фьенн. Муж: Жан II де Бурнонвиль (ум. 1360), сеньор де Бурнонвиль
 Аньес де Фьенн (ум. после 1355). Монахиня в Месене
 N де Фьенн (ум. после 1355). Монахиня в Бурбуре

Примечания

Литература 

 
 , pp. 23—52

Ссылки 

 

Дом де Фиенн
Принцы и сеньоры де Тенгри